

Toponymes

Blackburn, ville du Lancashire, Angleterre, et la circonscription électorale qui s'y rattache.
 Blackburn, ville d'Écosse.
 Blackburn et Darwen, autorité unitaire anglaise.
 Diocèse de Blackburn, diocèse de la province d'York, Angleterre.

Blackburn, ville située dans l'Oklahoma.
 Le mont Blackburn, sommet d'Alaska.
 Blackburn, une ville des comtés de Lafayette et Saline, dans le Missouri.

Blackburn, ville de l'État de Victoria

Patronymes 

 Bob Blackburn (1924-2010), commentateur sportif américain.
 Daniel Blackburn (1983-), joueur de hockey sur glace québécois.
 Derek Blackburn (1934-2017), homme politique canadien en Ontario.
 Doris Blackburn (1889-1970), femme politique australienne.
 Elizabeth Blackburn (1948-), biologiste américaine d'origine australienne, codétenteur du prix Nobel de physiologie ou médecine en 2009.
 Frédéric Blackburn (né en 1972), patineur de vitesse sur piste courte canadien.
 Gaston Blackburn (1942-), homme politique québécois.
 Jean-Pierre Blackburn (1942-), homme politique québécois.
 Jeanne Blackburn (1934-), femme politique et enseignante québécoise.
 Karl Blackburn (1967-), homme politique canadien.
 Marsha Blackburn (1952-), femme politique américaine.
 Marthe Morisset Blackburn, scénariste québécoise.
 Maurice Blackburn (1880-1944), homme politique australien.
 Maurice Blackburn (1914-1988), compositeur, réalisateur et producteur canadien.
 Nick Blackburn (1982-), joueur de baseball américain.
 Paul Blackburn (1993-), joueur de baseball américain.
 
 Robin Blackburn (1940-), historien britannique.
 Simon Blackburn (1944-), philosophe britannique.
 Thomas Blackburn (1844-1912), entomologiste et révérend australien d'origine britannique.
 Thomas W. Blackburn (1913-1992), scénariste et compositeur américain.
 Tony Blackburn (1943-), animateur de radio et de télévision britannique.
 Ulric Blackburn (1926-1999), homme politique québécois.

Autres 
 Blackburn Aircraft, constructeur aéronautique britannique disparu.
 Blackburn Sidecar, avion de tourisme biplace ultra-léger du constructeur, construit en 1919.
 Blackburn Olympic FC, club de football anglais actif de 1877 à la fin des années 1880.
 Blackburn Rovers Football Club, club de football anglais.
 Blackburn Rovers LFC, club anglais de football féminin.